Rubén Roque Villa Michel fue fundador del Diario El Occidental de Guadalajara, Jalisco. Fue hijo de Eusebio Matías Villa Montenegro (bisnieto por línea paterna de Guadalupe Villa y nieto por línea materna del coronel Miguel Montenegro Villalvazo) y de Eufemia Michel López, hermana de Isidro Michel López, así como nieta de Pedro Michel Corona, gobernador Interino de Jalisco en 1834. 

Rubén Roque Villa Michel publicó el 5 de agosto de 1942 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, El Occidental, diario de la Mañana, siendo éste su primer gerente. 

Para lograr su fundación, Villa Michel recibió apoyo financiero de empresarios como Jorge Dipp, Carlos Dávalos, Mauricio Brun, Luis Aranguren y el Arzobispo José Garibi y Rivera. Villa Michel invitó al periodista José Pagés Llergo con el fin de reforzar el diario, sin embargo, a los pocos meses entró en conflicto con la ideología empresarial-cristiana de los propietarios. Es abuelo del pintor José Silva.

Familia

Referencias 

 VILLA MEDINA, Salvador (1979). «Cinco generaciones de los Villa de San Gabriel, 1777-1977 (200 años)». Edición de autor. México.

Empresarios de México
Jaliscienses